Hruška je primárně plod hrušně. Existuje ale i řada dalších významů:

 hovorové označení hrušně
 významné hrušně
 Hruška v poli
 Pastýřova hruška
 Zelenohorská hruška
 Varnsdorfská hruška
 příjmení
 Hruška (příjmení)
 obce
 Hruška (okres Prostějov) – obec na Hané

 ostatní
 část jezdeckého sedla
 část pádla
 část jílce u chladných zbraní 
 Hruška z Března – jméno českých vladyků ze Žatecka
 Hruška ze Strkova – jméno české rodiny z Táborska
 Hruška (firma) – česká firma, provozovatel sítě obchodů

Související články 
 Hrušky

Externí odkazy